Архи́пов, Никола́й Архи́пович:
 Архипов, Николай Архипович (Моисей Лейзерович Бенштейн; 1880/1881—1945) — русский прозаик, драматург и издатель.
 Архипов, Николай Архипович (1906—1985) — советский экономист, декан экономического факультета ЛГУ им. А. А. Жданова (1965—1967).